Le championnat du monde de snooker 1997 a lieu du 19 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quart de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 

Meilleur break télévisé :  £ 

Maximum break télévisé :  £

Tableau final

Centuries du tournoi final (39) 

 147, 133 Ronnie O'Sullivan
 137, 122, 117, 114, 110, 106, 106, 101, 101  Stephen Hendry
 134, 130, 111, 101  John Higgins
 133, 129, 129, 102 John Parrott
 131 Billy Snaddon
 129, 121, 117 Anthony Hamilton
 128, 121, 116, 108 Darren Morgan
 127 Stefan Mazrocis
 125 Jimmy White
 123 Mark Williams
 121, 113 Alain Robidoux
 116, 104, 101 Ken Doherty
 112 James Wattana
 110 Dominic Dale
 100 Stephen Lee
 100 Alan McManus

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1997
Snooker
Snooker 1997
Sport en Angleterre en 1997
Snooker en 1997
Sport en avril 1997
Sport en mai 1997